Јулиј Гуштин је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|3
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Наша кола || Голи човек
|-
| 1966. || -{Mafia - Die ehrenwerte Gesellschaft}- (ТВ серија)|| 
|-
| 1967. || Прича које нема || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци